Makale steht für:
 Makale (Band), eine türkische Hip-Hop-Gruppe aus Basel
 Mek’ele, eine Stadt in Äthiopien
 Makale (Tana Toraja), ein Distrikt des Regierungsbezirks Tanah Toraja auf Sulawesi, Indonesien
 Makale (Sulawesi), Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts und des Regierungsbezirks Tanah Toraja auf Sulawesi, Indonesien